Il Decalogo è, in generale, la sintetica rappresentazione, esplicita o implicita, di una serie di regole, di prassi o di principi, cui fare riferimento, a seconda del contesto e della circostanza.

In particolare, può riferirsi a:
 Decalogo – i dieci comandamenti che secondo la tradizione biblica Dio consegnò a Mosè;
 Decalogo – serie di dieci film per la TV diretti da Krzysztof Kieślowski e ispirati ai dieci comandamenti biblici